Башня Капитал () — небоскрёб в Сингапуре. Высота 52-этажного дома составляет 254 метра, он является вторым по высоте небоскрёбом Сингапура. Строительство было завершено в 2000 году.

В здании работают двухэтажные лифты. С нагрузкой до 3540 кг скорость лифтов составляет 10 м / с.

Якорным арендатором башни является государственная Инвестиционная Корпорация Сингапура.

На последнем этаже башни расположен закрытый Китайский клуб. В клубе находятся бар, ресторан и конференц-залы.

См. также 
 Список самых высоких зданий Сингапура

Ссылки 

 Башта Капітал на Emporis.com 
 Башта Капітал на SkyscraperPage.com 

Небоскрёбы Сингапура
Небоскрёбы высотой от 250 до 299 метров
Небоскрёбы, построенные в 2000 году
Офисные здания Сингапура
Центральный регион Сингапура